A FIDE Grand Prix 2019 egy kiemelt erősségű sakkversenysorozat a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) szervezésében, amely négy versenyből áll. A versenysorozat a 2021-es sakkvilágbajnokság kvalifikációs versenysorozatának egyik eleme, amelyről az első két helyezett szerezhet kvalifikációt a világbajnokjelöltek versenyére. Ez utóbbi verseny győztese mérkőzhet meg a regnáló világbajnokkal a világbajnoki címért.

A versenysorozat végén Alekszandr Griscsuk és Jan Nyepomnyascsij végzett az első két helyen, így ők jutottak be a világbajnokjelöltek versenyének nyolc fős mezőnyébe.

A versenysorozat 
A versenysorozat négy versenyből áll, amelyek közül minden résztvevőnek három versenyen kell elindulnia. A versenysorozatra 21 versenyző kapott meghívást, akik közül 20-an az Élő-pontszámuk alapján szereztek jogot, egy versenyző a szervezők szabadkártyájával indulhat. Minden versenyen 16-an játszanak kieséses rendszerű páros mérkőzések formájában.

A versenyek helyszíne és időpontja 
A versenyek helyszíne és időpontja a következő:
 1. 2019. május 16–30. Moszkva, Oroszország
 2. 2019. július 11–25. Jūrmala/Riga, Lettország
 3. 2019. november 4–18. Hamburg, Németország
 4. 2019. december 10–24. Jeruzsálem, Izrael

Az eredmények pontozása 
A versenyzők az elért eredményük alapján az alábbi pontokat kapják:

Az első két helyezett szerez jogot a világbajnokjelöltek versenyén való részvételre. A versenysorozat végén a kapott pontszámok alapján előálló holtverseny esetén az alábbiak szerint határozzák meg a sorrendet:
a több tornagyőzelem;
a több második helyezés;
a hagyományos időbeosztású játszmákban elért több pont;
a holtversenyben állók egymás elleni eredménye;
sorsolás.

A díjazás
A Grand Prix versenysorozat összdíjazása  euró. A négy verseny mindegyikén  euró kerül szétosztásra, és az összesített eredmények alapján a helyezettek között még  eurót osztanak szét.

Az egyes versenyeken az alábbi díjazásra kerül sor:

A versenysorozat összesített eredménye alapján elosztásra kerülő pénzdíjazás:

Az összesítésben előálló holtverseny esetén az érintett versenyzők között a díjak megosztásra kerülnek. Például a 3. és 4. helyen előálló holtverseny esetén mindkét versenyző  eurót kap.

A résztvevő versenyzők
A versenysorozaton résztvevő 21 versenyző közül 20-an a 2018. február–2019. január közötti átlag Élő-pontszámuk alapján kaptak meghívást. A kvalifikációt szerzettek névsorát a FIDE 2019. január 25-én tette közzé. Öt versenyző – Magnus Carlsen, Fabiano Caruana, Ting Li-zsen, Vlagyimir Kramnyik és Visuvanátan Ánand – bár kvalifikációt szerzett, nem kívánt részt venni a versenysorozaton. Carlsen a világbajnok, Caruana az előző világbajnoki döntő résztvevőjeként már jogot szerzett a világbajnokjelöltek versenyén való indulásra, Kramnyik pedig abbahagyta a profi versenyzést. Helyettük az Élő-pontszámuk szerint soron következő öt versenyző indulhatott a versenysorozaton.

A versenysorozaton induló versenyzők:

A verseny lefolyása és szabályai 
A versenyek egyenes kieséses rendszerben zajlanak. Egy-egy mérkőzés váltott színnel játszott két hagyományos időbeosztású játszmából áll. Amennyiben ennek 1–1 az eredménye, akkor rájátszás következik.

Az időkontroll 
A versenyeken a hagyományos időbeosztású játszmákban versenyzőnként 90 perc áll rendelkezésre az első 40 lépés megtételéhez, majd további 30 perc a játszma befejezésére. Ezekhez az időkhöz az első lépéstől kezdve lépésenként 30 másodperc többletidőt kapnak .

A rájátszás során először két 25 perces rapidjátszmát váltanak, amelyekben az első lépéstől kezdve lépésenként 10 másodperc többletidőt kapnak. Ha ekkor sem születik döntés, akkor két 10 perces rapidjátszmára kerül sor, amelyekben az első lépéstől kezdve lépésenként 10 másodperc többletidőt kapnak. Ha még ekkor sem dől el a mérkőzés, akkor két 5 perces villámjátszmára kerül sor, amelyekben az első lépéstől kezdve lépésenként 3 másodperc többletidőt kapnak. Ha még a villámjátszmák után is egyenlő lenne az állás, akkor egy armageddonjáték dönt, amelyben világosnak 5 perc, sötétnek 4 perc áll rendelkezésre, amelyben a 61. lépéstől 2 másodperc többletidőt kapnak, és döntetlen esetén sötét győzelmét hirdetik ki.

A versenyek eredményei

Moszkva, 2019. május 17–29.
A versenyzők a 2019. májusi Élő-pontszámuk alapján lettek párosítva.

Riga 2019
A második versenyre a lettországi Rigában került sor 2019. július 11–25. között.

(*)Jü Jang-ji nyerte a mérkőzést Aronján ellen, mivel az armageddonjátékban sötéttel döntetlent ért el.

Hamburg 2019
A harmadik versenyt Hamburg rendezte 2019. november 4–18. között.

Jeruzsálem 2019
A negyedik torna házigazdája Jeruzsálem, 2019. december 10–24. között. Tejmur Radzsabov és Levon Aronján egészségügyi okokból való távolmaradása miatt a tartalékok közül Vang Hao és Dmitrij Andrejkin kapott meghívást a tornára.

Karjakin az Armageddon-játékban sötéttel döntetlent ért el, így ő jutott tovább.

A Grand Prix összesített pontversenyének végeredménye
Zöld alászínezéssel a világbajnokjelöltek versenyére kvalifikációt szerzett versenyzők. Tejmur Radzsabov a 2019-es sakkvilágkupán elért eredménye alapján a Grand Prix helyezésétől függetlenül résztvevője a világbajnokjelöltek versenyének.

Jegyzetek

Források
A versenyszabályzat: 

FIDE Grand Prix 2019
2019 a sakkban